Rauansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rauansaari (ö i Lappland), Kemi-Torneå, 
 Rauansaari (ö i Mellersta Finland), Joutsa, 

Robotskapade Finlandförgreningar